Kirton (Lincolnshire), een plaats in het Engelse graafschap Lincolnshire
 Kirton (Nottinghamshire), een plaats in het Engelse graafschap Nottinghamshire
 Kirton (Suffolk), een plaats in het Engelse graafschap Suffolk